Serraglio ima više značenja:
 Serraglio, Mantua
 Serraglio, Treviso
 Serraglio, Verona